Preto — cor negra; em física, a ausência de cor
Negro (termo) — artigo sobre o uso do termo, suas aceções, etc.
Negros — classificação étnica ou racial de grupos humanos
Mar Negro — mar marginal situado no oceano Atlântico
Negros (ilha) — ilha das Filipinas